Sant'Egidio (Ferrara), plaats in de Italiaanse gemeente Ferrara
 Sant'Egidio (Perugia), plaats in de Italiaanse gemeente Perugia
 Gemeenschap Sant'Egidio, katholieke lekengemeenschap